Сан-Луис-дель-Пальмар ()

 Топоним
 Сан-Луис-дель-Пальмар — город на северо-востоке Аргентины в провинции Корриентес.
 Сан-Луис-дель-Пальмар — департамент в Аргентине в составе провинции Корриентес.